Voici la liste des planètes mineures numérotées de 244001 à 245000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 244001 à 245000

244001-244100

244101-244200

244201-244300

244301-244400

244401-244500

244501-244600

244601-244700

244701-244800

244801-244900

244901-245000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 200 001 à 300 000